Мария Фёдоровна Ростовская (урожденная Львова; ( — ) — фрейлина двора (1843); русская писательница, издатель. Соратница и ученица А. О. Ишимовой.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в многодетной семье известного русского музыкального деятеля Фёдора Петровича Львова и его второй жены Елизаветы Николаевны Львовой. Сестра А. Ф. Львова — скрипача-виртуоза, композитора, дирижёра и Ф. Ф. Львова — директора Строгановского училища. Внучатая племянница Д. А. Державиной, второй жены Г. Р. Державина.

Крещена 2 апреля 1814 года в Морском Богоявленском соборе при восприемстве Г. Р. Державина и тетки П. Н. Львовой. Получила домашнее воспитание. С января 1843 года фрейлина императрицы Александры Федоровны. Когда ей уже минуло тридцать лет, вышла замуж за штабс-капитана в отставке Андрея Александровича Ростовского. Венчание было 2 ноября 1845 года в придворной церкви Воскресения Христова в Царском Селе, и посаженным отцом был сам император Николай I. Проживала с мужем в его имении Лебяжье.

С 1860 года была основным сотрудником ежемесячного детского журнала «Подснежник», издававшегося Вл. Н. Майковым в Санкт-Петербурге в 1858—1862 годах.

В 1864 году вместе с В. Н. Майковым создала и приступила к изданию журнала «Семейные вечера», который редактировала с 1865 по 1870 год когда передала редактуру С. С. Кашперевой; всего журнал просуществовал 24 года. Иллюстрированный детский журнал «Семейные вечера», находился под покровительством императрицы Марии Александровны. Журнал печатал преимущественно переводную сентиментально-нравоучительную и приключенческую беллетристику. Оригинальная беллетристика представлена была, в основном, произведениями издательницы журнала М. Ростовской. Журнал «Семейные вечера», выходил в 2 выпусках для младшего и старшего возраста, а с 1870 года — для детей и юношества, помогал духовному и интеллектуальному общению в семье и расходился очень быстро. С журналом сотрудничали В. Даль и Ф. Толль.

Умерла в Петербурге от водянки, похоронена на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Памятник находится недалеко от Часовни Ксении Блаженной.

Творчество 

Автор ряда нравоучительных рассказов для маленьких детей — «Приключения Пони, эмского осла», «Жучка», «Четыре времени года», «Дети», «Сельцо Лебяжье» (1856) и др., нескольких повестей: «Первое впечатление», «Больница», «Солдатка» и др. (изд. отдельно в 1863 и 1876 гг.), нескольких биографий — Б. Франклина (1862), К. Брюллова («Москвитянин», 1852, ч. V), Гавриила Романовича и Дарьи Алеексевны Державиных («Семейные Вечера», 1864 г., № 3), И. Хемницера (ib., 1866, № 4), сентиментальных романов.

Кроме того, М. Ростовская опубликовала: «Юношеские воспоминания» («Семейные Вечера», 1869, № 5), «Поездка на Сергиевские минеральные воды» (1863), «Крестьянская школа» (1866; это сочинение особенно обратило на себя внимание), «Аренсбургские грязи и морские купанья» (1868) и «Рассказы из путешествий» (1882).

Примечания

Литература 
 Биографический словарь русских писательниц. — , 1889.
 

Редакторы Российской империи
Писательницы России XIX века
Детские писатели Российской империи
Детские писатели России
Русские писатели XIX века
Мемуаристы XIX века
Мемуаристы Российской империи
Львовы Тверской губернии
Фрейлины российского императорского двора
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Детские писательницы Российской империи